Келя — река в России, протекает в Нижегородской области. Устье реки находится в 252 км по левому берегу реки Пьяна. Длина реки составляет 31 км. 

Келя является сезонной рекой, почти всё протяжение русла реки, за исключением заключительных километров, пересохло и наполняется только в паводок.

Исток реки у села Мисюриха (Кержемокский сельсовет, Шатковский район) в 13 км к северо-востоку от райцентра, посёлка Шатки. Верховья реки располагаются в Шатковском районе, среднее течение - в Вадском районе, нижнее - в Перевозском. Генеральное направление русла — северо-восток, проходит по безлесой местности. На реке расположены село Мисюриха (Кержемокский сельсовет, Шатковский район) и село Сунеево (Ичалковский сельсовет, Перевозский район). Впадает в Пьяну чуть ниже села Ичалки.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от устья реки Алатырь и до устья, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500412110000039708
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003970
 Код бассейна — 08.01.05.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Шатковского района
Реки Вадского района
Реки Перевозского района
Притоки Пьяны